Llista d'asteroides del 96.001 al 97.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 96001–96100 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 96101–96200 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 96201–96300 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 96301–96400 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 96401–96500 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 96501–96600 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 96601–96700 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 96701–96800 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 96801–96900 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 96901–97000 [ edit]